

Cette liste présente les biens culturels d'importance nationale dans le canton du Tessin. Elle correspond à l'édition 2009 de l'Inventaire Suisse des biens culturels d'importance nationale (objets A) pour le canton du Tessin. Il est trié par commune et inclus  séparés,  et  archéologiques.

Inventaire  

|}

Annexes

Liens internes 
 Inventaire suisse des biens culturels d'importance nationale et régionale

Liens externes 
 .

biens importance nationale